Gewässersystem Golfe du Lion
Geographie (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Franzosische Mittelmeerzuflusse